Municipio de Trivoli puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Trivoli (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Trivoli (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.